

Outil de recherche

Comportement organisationnel 
 Management d'équipe
 Management participatif
 Management de projet
 Management de proximité
 Management par les valeurs

Divers 
 Management de l'art, branche du management qui développe les méthodes et outils nécessaires à la gestion et la croissance des entreprises travaillant dans le monde de l'art.
 Management sportif
 Management (magazine), magazine mensuel français abordant tous les aspects du management : stratégie d'entreprise, ressources humaines, gestion d'équipe, marketing et commercial, juridique.
 M@n@gement, revue scientifique bilingue (anglais-française) en libre accès, basée sur l'évaluation par les pairs, qui couvre le champ de la théorie des organisations et du management.
 Management, comédie réalisée par Stephen Belber, sortie en 2009.
 Études critiques en management

Écologie 
 Management durable, méthodes de gestion d'une entité (entreprise, service…) visant à prendre en compte l'impact environnemental de ses activités, à évaluer cet impact et à le réduire.
 Management environnemental

Finance 
 Management buy-out, rachat d'une entreprise par ses dirigeants ou ses salariés.

Informatique et systèmes d'information 
 Management du système d'information, discipline du management regroupant l'ensemble des connaissances, des techniques et des outils assurant la gestion de données et leur sécurité, et plus généralement l'organisation et la protection du système d'information.
 Management Information Base est un ensemble d'informations structuré sur une entité réseau, par exemple un routeur, un commutateur ou un serveur
 Learning management system
 Management agile,  organisation de type holistique et humaniste basée essentiellement sur la motivation rationnelle des ressources humaines.
 Distributed Management Task Force, organisation qui développe et maintient des standards pour l'administration de systèmes informatiques d'entreprises ou connectés à internet.
 Management Information Resources for eGovernment
 WS-Management

Organisation 
 Management (général)
 Management baladeur
 Management du changement
 Management de la connaissance et performance organisationnelle qui revêt une multitude de significations.
 Management des opérations, conception, exploitation et contrôle du processus de transformation des ressources en services ou en biens
 Management opérationnel, ensemble des techniques centrées sur l'organisation qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une entité.
 Management de la performance
 Management de projet, démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d’un projet
 Management de programme
 Management public, mise en œuvre de méthodes et de techniques visant à développer le pilotage de la décision publique.
 Management de la qualité, discipline du management regroupant l'ensemble des concepts et méthodes visant à maîtriser la qualité produite par une organisation.
 Management de la R&D, discipline dont l'objectif est de mettre en place dans l'entreprise des processus permettant la circulation des savoir-faire d'abord au travers des équipes responsables des nouveaux produits puis jusqu'à la mise en production de ceux-ci.
 Management de transition qui consiste à confier provisoirement les rênes de l’entreprise ou de l’une de ses filiales, départements ou branches à un dirigeant opérationnel externe,

Sciences humaines 
 Management de la connaissance (en anglais Knowledge Management)
 Management de la créativité qui vise à améliorer l'inventivité des membres d’une organisation. 
 Management équitable qui recouvre un certain nombre de pratiques de management fondées sur le principe d’un juste équilibre entre la performance économique et/ou opérationnelle de l’entreprise et l’épanouissement personnel au travail.
 Management des idées, type de management, ensemble de pratiques ayant pour but de faire émerger, de collecter et de réaliser des idées venant des personnes concernées.
 Management et pédagogie
 Management de communauté, organisation d'un groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs.
 Management africain

Management